Пуентес Куатес има више значења:

 Пуентес Куатес (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуентес Куатес, Ел Дурасно (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику